Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Gstaad du 9 au .

Julie Anthony remporte le simple dames. En finale, elle bat Raquel Giscafré.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Anthony et Raquel Giscafré.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1973
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1973
Tennis en juillet 1973